La Copa Europea Femenina de la FIBA 2010-11 fue la novena edición de la segunda competición femenina europea de la FIBA desde su refundación. 

El Elitzur Ramla se convirtió en el primer campeón israelí de una copa europea femenina. En la final derrotaron al Arras, y en semifinales al vigente campeón, el Athinaikos.

Resultados

Referencias

2010
Baloncesto en 2010
Baloncesto en 2011